У́лица Фу́рманова — улица в Ленинском районе города Ижевска. Проходит от Локомотивной улицы до Новгородской улицы. Нумерация домов ведётся от Локомотивной улицы.

Улица образована в 1953 году. Названа в честь писателя Дмитрия Андреевича Фурманова — одного из зачинателей советской литературы.

Расположение и маршрут 
Улица Фурманова находится на юге Ижевска, на территории жилых районов «Привокзальный» и «Юго-Западный» Ленинского административного района города.

Берёт начало в Привокзальном жилом районе на Локомотивной улице и проходит от неё в западном направлении. Пересекает улицы Красина, Василия Зайцева и Азина. После улицы Азина проходит в Юго-Западном жилом районе, где пересекает Севастопольскую улицу. Заканчивается на перекрёстке с Новгородской улицей у садоводческого массива «Пирогово».

С южной (нечётной) стороны примыкают 7 Деловых улиц и 4 Трубецких улицы.

С северной (чётной) стороны примыкают Братская улица и Калининградская улица.

Улица имеет частную жилую застройку. Дома улицы Фурманова обслуживают городские отделения связи № 23 и 41.

Общественный транспорт 
 к началу улицы — автобус № 22, 25, 36 (ост. Ул. Динамовская)
 к середине улицы — маршрутное такси № 71 (ост. Ул. Зайцева)
 к концу улицы — автобус № 11, 151, 319, 327, 357, маршрутное такси № 71, 341 (ост. Ул. Фурманова)
Улица является конечной остановкой автобуса № 11.

Примечания